Als Steckenkraut werden bezeichnet
der Riesenfenchel (Ferula communis)
andere Arten der Gattung Ferula, siehe Steckenkräuter